Miejscowości w USA:
 Anamoose – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie McHenry
Gminy w USA:
 Anamoose (ang. Anamoose Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie McHenry